Plaats in Indonesië
 Troso (Karanganom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Troso (Pecangaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jepara in de provincie Midden-Java